Het ducatus Denteleni (Frans: duché de Dentelin) was een efemere provincie van Neustrië. Ze lag aan de grens met Austrasië, langs de Seine en Oise, en liep tot aan de Noordzee.

Geschiedenis
In 600 werd Clotarius II na de bloedige veldslag bij Dormelles gedwongen Denteleni af te staan aan Theudebert II. Clotarius kreeg het in 612 terug dankzij een bondgenootschap met Theuderik II. Kort nadien ging het opnieuw verloren aan Austrasië. In 634 maakte Dagobert I een voorbereidende erfverdeling tussen zijn twee zonen: Sigebert III zou Austrasië krijgen met uitzondering van Denteleni, dat aan het Neustrische deel van Clovis II werd toebedeeld. Hierna wordt het gebied niet meer vermeld in de bronnen. Allicht waren de defensieve overwegingen die aan de basis van de oprichting lagen weggevallen, en ging het op in Neustrië.

Naamvarianten
Dentelenus, Dentelini, Denzelini, Danzileni.

Bronnen
Kronieken van Fredegar
Liber historiae Francorum
Gesta Dagoberti 

Historisch land in Frankrijk